Le cyclisme est présent aux Jeux olympiques d'été depuis leur première édition en 1896 à Athènes. Lors de cette édition, 6 titres ont été décernés : 5 en cyclisme sur piste (vitesse, kilomètre, ,  et ) et 1 en cyclisme sur route : la course en ligne.

Par la suite, certaines épreuves archaïques seront supprimées et d'autres seront rajoutées. À partir des Jeux olympiques d'été de 1936, les épreuves traditionnelles sont établies et figureront aux programme de toutes les éditions suivantes. Il s'agit de la vitesse, du kilomètre, de la poursuite (à partir de 1964), de la poursuite par équipes, du tandem (qui disparaît après 1976), de la course en ligne et du contre-la-montre (par équipes jusqu'en 1992, individuel ensuite).

Aux Jeux olympiques d'été de 1984, les femmes participent pour la première fois aux épreuves de cyclisme sur route. La première championne olympique de l'histoire du cyclisme est l'Américaine Connie Carpenter.

Le CIO a décidé de supprimer le kilomètre lors des Jeux olympiques d'été de 2008, épreuve pourtant emblématique de ce sport et déjà présente lors des premiers Jeux olympiques. Le BMX fait sa première apparition cette même année.

En 2012, une importante refonte est mise en place, en vue de respecter la parité hommes-femmes. La poursuite individuelle masculine et féminine, la course aux points masculine et féminine et l'américaine sont retirées du programme olympique. La vitesse par équipes, la poursuite par équipes et le keirin sont ajoutés au programme des femmes, tandis que l'omnium fera sa première apparition pour les hommes et les femmes.

L'américaine est de retour en 2020, avec pour la première fois une épreuve féminine.

Liste des épreuves

Piste

Route

VTT

BMX

Records 
Ci-dessous, la liste des cyclistes les plus médaillés aux Jeux olympiques (avec un minimum de 4 médailles dont deux titres pour les hommes et 3 médailles pour les femmes), classés par nombre de titres.

Palmarès

Tableau des médailles

Notes et références

Liens externes 
  Sports-reference.com
 Historique du cyclisme aux Jeux olympiques sur directvelo.com